Родриго Рикельме () — имя и фамилия следующих персоналий:
 Родриго Фабиан Рикельме Кабрера (род. 1984) — чилийский футболист.
 Родриго Рикельме Рече (род. 2000) — испанский футболист.